Réjaumont pode referir-se a:

 Réjaumont (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Réjaumont (Gers)

Desambiguações de topônimos